Sufit – dolna, widoczna z pomieszczenia część stropu
 sufit – funkcja zaokrąglająca liczby rzeczywiste do liczb całkowitych w górę
 Sufit – album zespołu Raz, Dwa, Trzy